L'édition 2022 du tournoi exhibition de tennis d'Abu Dhabi se déroule du 16 au . Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2021, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2022.

Faits marquants 
Quelques jours avant le début du tournoi, Casper Ruud et Dominic Thiem déclarent forfait. Ils sont respectivement remplacés par Taylor Fritz et Daniel Evans.

Dans le match féminin, Emma Raducanu est contrainte de déclarer forfait après un contrôle positif au Covid-19. Elle est remplacée par Ons Jabeur.

Participants 
Tableau masculin
  Andrey Rublev ()
  Rafael Nadal ()
  Denis Shapovalov ()
  Casper Ruud () remplacé par  Taylor Fritz ()
  Dominic Thiem () remplacé par  Daniel Evans ()
  Andy Murray ()

 Match féminin
  Emma Raducanu () remplacée par  Ons Jabeur ()
  Belinda Bencic ()

Tableau masculin 

Pour la  place, Taylor Fritz bat Daniel Evans (7-6, 4-6, 11-9).

Tableau féminin

Références

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2022
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2021
Sport en décembre 2021